Хадай — название населённых пунктов:

Россия 
 Хадай — вариант названия села Хатар-Хадай в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Хадай — деревня в Ольхонском районе Иркутской области.